Sainte Rose peut faire référence à :

 Rose de Rozoy (†1130), ou Élisabeth-Rose, religieuse française, 
 Rose de Viterbo (†1252), religieuse italienne du Tiers Ordre régulier de saint François,
 Rose de Lima  (†1617), religieuse péruvienne,
 Rose-Philippine Duchesne (1769-1852), religieuse française,
 Rose Kim (1780-1839), martyre coréenne.
 Rose Staltari (1951-1974), religieuse italienne, enseignante.

Voir aussi 
 
 

Rose